Международный зал теннисной славы (Ньюпорт, США)
 Зал российской теннисной славы